Tocho bezeichnet:
 die Tokyo Metropolitan Government (engl. für Tōkyō Tochō), die Verwaltung der Präfektur Tokio
 das Tokyo Metropolitan Government Building (engl. für Tōkyō Tochō[sha]), der Gebäudekomplex in dem diese ihren Hauptsitz hat
 eine Sprache im Sudan: Tocho (Sprache)